Владимир Георгиевич Гремитских (14 декабря 1916 год, Новониколаевск (ныне Новосибирск), Российская империя — 2 августа 1991 год, Москва, Россия) — московский художник-живописец, член Союза художников СССР.

Биография 
Владимир Гремитских родился 14 декабря 1916 года в г. Новониколаевске (ныне Новосибирск).

С 1932 по 1936 год учился в Московском художественном училище памяти 1905 года (нынешнее МГАХУ памяти 1905 года),  у Константина Зефирова, затем у Михаила Ксенофонтовича Соколова.

С 1936 учился в Московском художественном институте им. В. И. Сурикова у П. Д. Покаржевского, В. В. Почиталова, И. Э. Грабаря и С. В. Герасимова, по мастерской которого и окончил   институт. Под руководством Сергея Васильевича Герасимова была выполнена дипломная работа «Ополченцы».
С августа 1941 года и вплоть до приказа И. В. Сталина, согласно которому были отозваны все студенты высших учебных заведений и научные работники с фронта, Владимир Георгиевич Гремитских воевал в дивизии народного ополчения, которой потом присвоили звание 11-й гвардейской.

С 1943 года Владимир Георгиевич Гремитских являлся постоянным участником московских, республиканских и всесоюзных выставок.
В 1944 году В. Г. Гремитских был принят в члены Союза художников СССР.

В.Г. Гремитских умер 2 августа 1991 года в Москве.

Творчество 
Картины Владимира Георгиевича Гремитских находятся в Государственной Третьяковской галерее, в Государственном музее обороны Москвы, в Самарском, Брянском и Башкирском художественных музеях, в историко-художественном музее г. Стаханова, в Республиканском выставочном зале в Йошкар-Оле, в художественном музее г. Находка, в картинной галерее г. Сальска, а также в Магнитогорске, Астрахани, Орле, Белгороде и Ярославле.

Многие работы В. Г. Гремитских находятся в частных коллекциях в России и за рубежом (практически во всех странах Европы, а также в США, Канаде, Японии, Южной Корее и Аргентине).

По версии группы «TopArt» Владимир Георгиевич Гремитских входит в число 100 лучших русских художников от Феофана Грека до наших дней.

Работы 
 Вечер. Жигули (1947)
 Розы и чай (1967)
 Цветущая вишня (1960)
 Колокольчики цветут (1966)
 Цикл картин "Зима в Тарусе" (1964 - 1966)
 Серия пейзажей Гурзуфа (1959 - 1976)
 Последний луч (1963)
 На опушке леса (1965)
 Розы в Гурзуфе (1960)
 Золотая осень (1953)
 Сосна (1959)
 Горки. Весна (1952)
 Осенние краски (1960)
 Сирень (1970)
 Весна (1968)
 Майское солнце (1977)
 Мост (1964)
 Серия портретов известных современников (Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, маршал С.Ф. Ахромеев, нар. арт. Киргизской ССР Кайыргуль Сартбиева, писатель Чингиз Айтматов)
 цикл «Строительство Куйбышевской ГЭС» (1952)
 Девочка в красном (1964)
 Обнажённая (1979)
 Таня (1965)
 В ресторане «Детинец» (1974)
 Розы. Солнце (1984)
 Зимний день в лесу (1960)
 Лодки на Волхове (1965)
 Мостик (1986)

Награды 
 Удостоен дипломов МОСХ РСФСР и МГО ХФ РСФСР.
 В 2009 году В. Г. Гремитских был посмертно награждён медалью «Талант и призвание» Международной ассоциацией «Миротворец».

Примечания

Источник 

 В.Г. Гремитских МОСХ РСФСР, Издательство "Советский художник", Москва, 1988

Ссылки 

«Портрет Кайыргуль Сартбиевой», «Обнаженная», «Автопортрет» и другие работы художника в галерее «100 советских художников»

Художники России XX века
Художники Москвы
Члены Союза художников СССР
Художники СССР
Художники и литераторы в Тарусе